Bénigne Poissenot (né en 1558), un écrivain français.
 Christian Poissenot (né en 1950), un coureur cycliste français.
 Philibert Poissenot, bénédictin et historien français, peut-être l'oncle du précédent.